Das 20-km-Einzelrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2018 fand am 15. Februar 2018 um 20:20 Uhr statt. Austragungsort war das Alpensia Biathlon Centre. Der Start war ursprünglich um 20:00 geplant. Da das Einzelrennen der Frauen vom Vortag aufgrund starker Winde ebenfalls auf den 15. Februar verlegt worden war, verschob sich der Start des Männerrennens um 20 Minuten. Die Goldmedaille gewann der Norweger Johannes Thingnes Bø, vor Jakov Fak aus Slowenien und Dominik Landertinger aus Österreich.

Wettkampfbeschreibung 
Der Einzelwettkampf ist die älteste Disziplin des Biathlons und gilt deshalb auch als „Klassiker“. Die 20 km verteilen sich auf fünf gleich lange Laufrunden, nach den ersten vier Runden mussten die Athleten in der Reihenfolge liegend-stehend-liegend-stehend am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Anders als in den anderen Disziplinen erhielten die Athleten für jede nicht getroffene Scheibe eine Strafzeit von einer Minute. Sieger war, wer im Ziel die schnellste Gesamtzeit hatte.

Totalanstieg: 670 m, Maximalanstieg: 38 m, Höhenunterschied: 37 m 
86 Teilnehmer aus 26 Ländern, alle in der Wertung.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielles Ergebnis der IBU (PDF, 96 kB)

Einzelnachweise 

Einzel (Männer)